Biskupići (Visoko, BiH), naseljeno mjesto u gradu Visokom, BiH
 Biskupići (Prijepolje, Srbija), naseljeno mjesto u općini Prijepolje, Srbija